Ко́лин Ха́фман (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник  (заняли четвёртое место).

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , ), бронза (2005, 2008, , , ).
 : золото (2002).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года